Јурковица може да се односи на:

 Горња Јурковица, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Доња Јурковица, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Средња Јурковица, насеље у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Јурковица (притока Саве), десна притока Саве у општини Градишка, Република Српска, БиХ